Darżewo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska 
 Darżewo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Brojce
 Darżewo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice
 Darżewo – zlikwidowany przystanek gryfickiej kolei wąskotorowej w Darżewie, w województwie zachodniopomorskim